Christopher Duan Johnson (n. 1985), giocatore di football americano statunitense
 Christopher Mario Johnson (n. 1979), giocatore di football americano statunitense
 Chris Johnson (n. 1985), cestista statunitense
 Christapher Johnson, detto Chris (n. 1990), cestista statunitense